L'edizione 1935-36 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Sven Jonasson (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
IF Elfsborg campione di Svezia 1935-36.
Halmstads BK e IFK Eskilstuna retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
Campionato svedese di calcio